Седьмой чемпионат мира по футболу среди женщин прошёл в Канаде с 6 июня по 5 июля 2015 года. В третий раз соревнования состоялись на территории Северной Америки. Победителем чемпионата в третий раз в истории стала сборная США, в финале одержавшая победу над Японией со счётом 5:2.

Впервые в турнире приняло участие двадцать четыре команды. Сборная Канады квалифицировалась в финальную часть напрямую как организатор чемпионата, остальные двадцать три участника определились по итогам отборочного турнира. Восемь команд впервые в своей истории вышли в финальную часть чемпионата мира.

Для определения взятия ворот на турнире применялась система Hawk-Eye. Впервые в истории чемпионатов мира под эгидой ФИФА матчи проходили на полях с искусственным покрытием.

Выборы организатора 
В январе 2011 года было объявлено, что заявки на право принять у себя чемпионат мира 2015 года подали Канада и Зимбабве. Страна, выбранная хозяйкой турнира, также автоматически становилась местом проведения чемпионата мира 2014 года в возрастной категории до 20 лет. 1 марта 2011 года представители Зимбабве объявили о снятии своей заявки из-за слабо развитой инфраструктуры. Через два дня ФИФА подтвердила проведение финальной части чемпионата мира в Канаде.

Города и стадионы 
В мае 2012 года были названы шесть городов, ставших местом проведения игр. В их число вошли Ванкувер, Эдмонтон, Виннипег, Оттава, Монреаль и Монктон. Организаторы отказались от проведения матчей в Торонто в связи с тем, что город стал столицей Панамериканских игр 2015 года.

Отборочный турнир 

По сравнению с предыдущим турниром число участников увеличилось с шестнадцати до двадцати четырёх команд. 11 июня 2012 года ФИФА объявила количество мест в финальной части чемпионата, которые получат представители шести конфедераций:
 Азиатская конфедерация футбола: 5 мест
 Африканская конфедерация футбола: 3 места
 УЕФА: 8 мест
 Конфедерация футбола Океании: 1 место
 КОНКАКАФ: 3,5 места
 КОНМЕБОЛ: 2,5 места

25 августа 2011 года было объявлено об отстранении сборной КНДР от участия в чемпионате мира в связи с положительными результатами допинг-тестов пяти футболисток команды.

Квалифицировавшиеся команды 
 Курсивом выделены сборные, впервые вышедшие в финальную часть турнира

АФК:
 
 
 
 
 
КАФ:
 
 
 

КОНКАКАФ:
 
 
 
 
КОНМЕБОЛ:
 
 
 
ОФК:
 

УЕФА:

Составы команд

Результаты

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Рейтинг третьих команд 
По итогам группового турнира четыре лучших сборных, занявших третьи места в группах, вышли в 1/8 финала.

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
 6 голов
  Селия Шашич
  Карли Ллойд
 5 голов
  Аня Миттаг
 3 гола

  Кайя Саймон
  Гаэль Энганамуи
  Ада Хегерберг

  Эжени Ле Соммер
  Мари-Лор Дели

  Рамона Бахман
  Фабьенн Хумм

 2 гола

  Лиза де Ванна
  Люси Бронз
  Карен Карни
  Стефани Хьютон
  Фара Уильямс
  Сара Дебриц
  Лена Петерман
  Мадлен Нгоно Мани

  Габриэль Онгене
  Кристин Синклер
  Ван Лиси
  Ван Шаншан
  Лади Андраде
  Анге Н’Гессан
  Кирстен ван де Вен

  Солвейг Гулбрандсен
  Исабелль Херловсон
  Меган Рапино
  Оратхай Сримании
  Линда Сембрант
  Ая Мияма
  Юки Огими

 1 гол

  Фран Кирби
  Джоди Тейлор
  Андресса Алвес
  Формига
  Марта
  Ракель
  Мелани Берингер
  Мелани Лойпольц
  Симона Лаудер
  Дженнифер Марожан
  Александра Попп
  Вероника Бокете
  Виктория Лосада
  Кристина Мание
  Ажара Нкут
  Жози Беланже
  Эшли Лоуренс
  Даниела Монтойя
  Каталина Усме
  Карла Виллалобос

  Ракель Родригес
  Мелисса Эррера
  Эстель Нахи
  Фабиола Ибарра
  Вероника Перес
  Нгози Окоби
  Франсиска Ордега
  Асисат Ошоала
  Лике Мартенс
  Ребека Стотт
  Ханна Уилкинсон
  Марин Мьелде
  Трине Роннинг
  Эбби Вамбах
  Алекс Морган
  Келли О’Хара
  Кристен Пресс
  Тобин Хит
  Лорен Холидей
  Танатта Чавонг

  Амандан Анри
  Луиза Несиб
  Элоди Томи
  Эсеоса Айбогун
  Мартина Мозер
  Ана Црногорчевич
  Нилла Фишер
  София Якобссон
  Ангие Понсе
  Джон Га-эул
  Чи Союн
  Ким Суюн
  Чо Сохён
  Саори Ариёси
  Мана Ивабути
  Мидзухо Сакагути
  Ая Самесима
  Юика Сугасава

 Автоголы
  Лора Бассетт
  Хеннифер Руис
  Дезире Опаранозие
  Джули Джонстон
 2 гола
  Ангие Понсе

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на сайте ФИФА 

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2015
2015 год в женском футболе
Международные соревнования по футболу в Канаде
Июнь 2015 года
Июль 2015 года